Judži Ide (japonsko 井出 有治), japonski dirkač Formule 1, * 21. januar 1975, Saitama, Japonska.

V svoji karieri je nastopil le na prvih štirih dirkah v sezoni 2006, ko je ob treh odstopih dosegel trinajsto mesto na dirki za Veliko nagrado Avstralije. Na dirki za Veliko nagrado San Marina je kmalu po štartu trčil s Christijanom Albersom tako, da je Albersov dirkalnik nekajkrat obrnilo na glavo in nazaj. Zaradi tega incidenta mu je FIA odvzela superlicenco, nadomestil pa ga je Franck Montagny.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1 
(legenda)

Rojeni leta 1975
Živeči ljudje
Japonski dirkači
Japonski vozniki Formule 1
Super Agurijevi dirkači Formule 1